Райконкоски — топоним.

 Райконкоски — посёлок в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Райконкоски — железнодорожная станция на линии Сортавала — Суоярви I.
 Райконкоски — порог на реке Уксунйоки на территории посёлка Райконкоски.